

Véhicules 
 Un landau est un type de voiture d'enfant
 Un landau est une voiture hippomobile inventée à Landau.

Toponymes 

 plusieurs localités allemandes, les principales étant :
 Landau in der Pfalz, une ville allemande du Palatinat, dont la forteresse est l'œuvre de Vauban, et qui demeura française de 1648 à 1815 ;
 Landau an der Isar, une ville allemande du Landkreis (arrondissement) de  Dingolfing-Landau en Bavière.

 mais aussi :
 un quartier de la ville allemande de Bad Arolsen, dans le Landkreis de Waldeck-Frankenberg en Hesse ;
 un arrondissement de la commune autrichienne de Sankt Kathrein am Hauenstein, en Styrie ;
 Petit-Landau, une commune du Haut-Rhin, en France ;
 La prison de Landau, à Hauppage, à Long Island, dans l’État de New York aux États-Unis ;
 Le Landau Forte College, à Derby, au Royaume-Uni.

Patronymes 

  (1895-1935), gangster germano-américain
 Adolphe-Abraham Landau (1904-1984), producteur de cinéma polonais
  (1916-1981), ministre israélien des transports
 David Landau (1879-1935), acteur américain
 Edmund Landau (1877-1938), mathématicien allemand, qui laissa son nom au symbole de Landau
 Ely A. Landau (1920-1993), producteur de cinéma américain
 Ergy Landau (1896-1967), photographe hongroise puis française
  (1807-1865), historien et ethnographe allemand
 Grigori Adolfovitch Landau (1877-1941), journaliste et éditeur russe
 Henry Landau, mathématicien américain
 Horace de Landau (1824-1903), banquier français d'origine austro-hongroise 
 Ioan Doré Landau (né en 1938), scientifique français spécialiste de l'automatique
 Jacob Landau (1893-1952), journaliste américain d'origine autrichienne, qui fonde L'Agence télégraphique juive 
 
 
 Joseph Landau, juif orthodoxe français, président-fondateur de la synagogue de la rue Pavée à Paris
 Juliet Landau (née en 1965), comédienne américaine, fille de Martin Landau
 Konrad von Landau (?-1363), condottiere italien d'origine allemande
 Kurt Landau (1903-1937), marxiste autrichien, mort assassiné en Espagne
 Lazare Landau (1928-2012), historien français
  (1848-1920), gynécologue allemand né à Varsovie
 Lev Davidovitch Landau (1908-1968), physicien russe lauréat du prix Nobel de physique en 1962
  (1892-1990), journaliste juive allemande
 Lon Landau (1910-1945), peintre, décorateur et metteur en scène
 Martin Landau (1928-2017), acteur et producteur américain 
 Michael Landau (né en 1958), guitariste américain
 Moshe Landau (1912-2011), juriste israélien, juge en chef lors du procès d’Adolf Eichmann en 1961.
 Rom Landau (1899-1974), journaliste, officier, écrivain, et sculpteur britannique d'origine polonaise.
 Richard H. Landau (1914-1993), scénariste et producteur de télévision américain
 Russ Landau, compositeur américain de musique de séries télévisées
 Salo Landau (1903-1943), joueur d'échecs néerlandais, mort en déportation
 Sigalit Landau (née en 1969), artiste israélienne
  (né en 1943), homme politique israélien
 Vladimir Landau (1902-1971), joueur monégasque de tennis
  (1811-1886), rabbin et écrivain allemand
 Yehezqel Landau (1713-1793), rabbin et théologien juif
 Zygmunt Landau (1898-1962), peintre de l'École de Paris

Voir aussi 
 Notations de Landau
 Effet Landau
 Équation cinétique de Landau
 Amortissement Landau
 en médecine, le syndrome de Landau-Kleffner
 Équation de Landau-Lifshitz-Gilbert
Patronyme germanique
Patronyme austro-bavarois
Patronyme juif
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme